Ракаиа — населённый пункт в регионе Кентербери, Новая Зеландия.
 MV Rakaia — британское грузовое судно, бывшее в эксплуатации с 1946 по 1971 годы.
 Ракаиа (река) — одна из крупнейших рек в Новой Зеландии.
 Ракаиа (ущелье) — ущелье на реке Ракаиа в Кетербери, Новая Зеландия.
 Ракаиа (избирательный округ) — бывший избирательный округ в Новой Зеландии.
 Железнодорожная катастрофа в Ракаиа — происшествие 11 марта 1899 года на железнодорожной станции Ракаиа.